Tiltale, del af en straffeproces
 Tiltaleform, title
 Dus og Des
 Dei
 Erenler
 Kongelige og fyrstelige titler
 Nåde
 Prædikat (tiltale)
 Seigneur